|-
| 19201 - ||  || aprilie 4, 1992 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 19202 - || 1992 HN || aprilie 29, 1992 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 19203 - ||  || aprilie 27, 1992 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 19204 - || 1992 ME || iunie 21, 1992 || Palomar || 
|-
| 19205 - || 1992 PT || 8 august 1992 || Caussols || E. W. Elst
|-
| 19206 ||  || 2 august 1992 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 19207 ||  || 24 august 1992 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 19208 Starrfield || 1992 RW || septembrie 2, 1992 ||  || F. Börngen, L. D. Schmadel
|-
| 19209 - ||  || octombrie 25, 1992 ||  || S. Otomo
|-
| 19210 - ||  || 25 decembrie 1992 ||  || T. Seki
|-
| 19211 || 1993 DM || 21 februarie 1993 || Kushiro || , 
|-
| 19212 - ||  || martie 17, 1993 || La Silla || 
|-
| 19213 - ||  || martie 21, 1993 || La Silla || UESAC
|-
| 19214 - ||  || martie 21, 1993 || La Silla || UESAC
|-
| 19215 - ||  || martie 21, 1993 || La Silla || UESAC
|-
| 19216 - ||  || martie 19, 1993 || La Silla || UESAC
|-
| 19217 - ||  || martie 19, 1993 || La Silla || UESAC
|-
| 19218 - ||  || martie 19, 1993 || La Silla || UESAC
|-
| 19219 - ||  || 20 iulie 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 19220 - ||  || 19 iulie 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 19221 - ||  || 14 august 1993 || Caussols || E. W. Elst
|-
| 19222 - ||  || 16 august 1993 || Caussols || E. W. Elst
|-
| 19223 - ||  || 20 august 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 19224 Orosei ||  || septembrie 15, 1993 ||  || 
|-
| 19225 - ||  || septembrie 15, 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 19226 Peiresc ||  || septembrie 15, 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 19227 ||  || septembrie 15, 1993 || La Silla || H. Debehogne, E. W. Elst
|-
| 19228 - ||  || septembrie 16, 1993 ||  || K. Endate, 
|-
| 19229 - ||  || septembrie 19, 1993 || Caussols || E. W. Elst
|-
| 19230 - || 1993 TU || octombrie 11, 1993 ||  || K. Endate, 
|-
| 19231 - ||  || octombrie 9, 1993 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 19232 - ||  || octombrie 9, 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 19233 - ||  || octombrie 20, 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 19234 Victoriahibbs ||  || 9 noiembrie 1993 || Palomar || E. F. Helin
|-
| 19235 van Schurman ||  || 9 noiembrie 1993 || Caussols || E. W. Elst
|-
| 19236 - || 1993 XV || 11 decembrie 1993 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 19237 - || 1994 AP || 4 ianuarie 1994 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 19238 - ||  || 9 ianuarie 1994 || Fujieda || , T. Urata
|-
| 19239 - ||  || 7 ianuarie 1994 || Hidaka || H. Shiozawa
|-
| 19240 - ||  || 8 ianuarie 1994 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 19241 - ||  || 16 ianuarie 1994 || Caussols || E. W. Elst, C. Pollas
|-
| 19242 - ||  || 3 februarie 1994 ||  || S. Otomo
|-
| 19243 Bunting ||  || 10 februarie 1994 || Palomar || C. S. Shoemaker, E. M. Shoemaker
|-
| 19244 - ||  || 7 februarie 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 19245 - ||  || martie 8, 1994 || Palomar || E. F. Helin
|-
| 19246 - ||  || martie 14, 1994 ||  || , 
|-
| 19247 - ||  || 2 iunie 1994 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 19248 - || 1994 PT || 14 august 1994 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 19249 - ||  || 12 august 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 19250 - ||  || 12 august 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 19251 Totziens ||  || septembrie 3, 1994 ||  || P. Wild
|-
| 19252 - ||  || septembrie 12, 1994 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 19253 - ||  || septembrie 5, 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 19254 - ||  || 11 noiembrie 1994 ||  || , 
|-
|  ||  || 8 noiembrie 1994 ||  || , , 
|-
| 19256 ||  || 28 noiembrie 1994 || Kushiro || , 
|-
| 19257 - ||  || 22 februarie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 19258 Gongyi ||  || martie 24, 1995 ||  || 
|-
| 19259 - || 1995 GB || aprilie 1, 1995 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 19260 - || 1995 GT || aprilie 4, 1995 ||  || S. Otomo
|-
| 19261 || 1995 MB || 21 iunie 1995 || Siding Spring || R. H. McNaught
|-
| 19262 - ||  || 29 iulie 1995 ||  || 
|-
| 19263 Lavater ||  || 21 iulie 1995 ||  || F. Börngen
|-
| 19264 - ||  || septembrie 17, 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 19265 - ||  || septembrie 19, 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 19266 ||  || octombrie 14, 1995 ||  || 
|-
| 19267 - ||  || octombrie 15, 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 19268 Morstadt || 1995 UZ || octombrie 21, 1995 ||  || 
|-
| 19269 - ||  || octombrie 17, 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 19270 - ||  || noiembrie 14, 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 19271 - ||  || noiembrie 15, 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 19272 - ||  || noiembrie 17, 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 19273 - || 1995 XJ || decembrie 10, 1995 || Kleť || Kleť
|-
| 19274 - ||  || 15 decembrie 1995 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 19275 - ||  || decembrie 15, 1995 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 19276 - ||  || decembrie 14, 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 19277 - || 1995 YD || decembrie 17, 1995 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 19278 - || 1995 YN || decembrie 19, 1995 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 19279 - ||  || decembrie 28, 1995 || Haleakala || 
|-
| 19280 - || 1996 AV || ianuarie 11, 1996 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 19281 - ||  || 14 ianuarie 1996 || Haleakala || 
|-
| 19282 ||  || 14 ianuarie 1996 ||  || 
|-
| 19283 - ||  || 26 ianuarie 1996 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 19284 - ||  || 27 ianuarie 1996 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 19285 ||  || 12 februarie 1996 || Kushiro || , 
|-
| 19286 - || 1996 DU || 19 februarie 1996 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 19287 Paronelli ||  || 22 februarie 1996 ||  || , 
|-
| 19288 - ||  || martie 20, 1996 ||  || K. Endate, 
|-
| 19289 - ||  || aprilie 17, 1996 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 19290 Schroeder ||  || mai 15, 1996 || Haleakala || NEAT
|-
| 19291 Karelzeman || 1996 LF || iunie 6, 1996 ||  || , 
|-
| 19292 - ||  || iulie 14, 1996 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 19293 Dedekind || 1996 OF || iulie 18, 1996 ||  || 
|-
| 19294 Weymouth || 1996 PF || 6 august 1996 ||  || 
|-
| 19295 - ||  || septembrie 10, 1996 || Haleakala || NEAT
|-
| 19296 - ||  || septembrie 13, 1996 || Haleakala || NEAT
|-
| 19297 - ||  || septembrie 8, 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 19298 Zhongkeda ||  || septembrie 20, 1996 ||  || 
|-
| 19299 ||  || septembrie 16, 1996 ||  || , , 
|-
| 19300 ||  || septembrie 18, 1996 ||  || 
|-